Passaggio  – frazione del comune italiano di Bettona, in Umbria
 Passaggio  – opera lirica di Luciano Berio

Pagine correlate 
 Passaggio del mar Rosso (disambigua)